Sveio är en tätort i Sveio kommun i Hordaland fylke i Norge och hade 1242 invånare 1 januari 2012. Orten ligger intill Vigdarvatnet.

Sveio kyrka ligger här.

Se även
 Førde (Hordaland)

Referenser

Sveio kommun
Orter i Hordaland fylke